Georg Wenderoth ist der Name folgender Personen:

*Georg Wenderoth (Rugbyspieler), deutscher Rugbyspieler 
Georg Wilhelm Franz Wenderoth (1774–1861), deutscher Pharmazeut und Botaniker